Доминикович (;) — славянская фамилия.

Известные носители:
 Доминикович, Давор (род. 1978) — хорватский гандболист, левый полусредний.
 Доминикович, Даниэлла (род. 1987) — австралийская теннисистка.
 Доминикович, Эви (род. 1980) — австралийская теннисистка.

См. также 
 Доминик